Traugott Hermann von Arnim-Muskau (* 20. Juni 1839 in Merseburg; † 22. Januar 1919 auf Schloss Muskau) war Diplomat und Abgeordneter im Deutschen Reichstag.

Leben 
Arnim-Muskau besuchte das französische Collège in Berlin und die Gymnasien in Halle und Brandenburg. Er studierte Rechtswissenschaften in Göttingen, Heidelberg und Berlin von 1859 bis 1862. 1859 wurde er Mitglied des Corps Saxonia Göttingen. 1861 schloss er sich dem Corps Saxo-Borussia Heidelberg an. Danach war er erst Auskultator in Berlin, dann 1863 Referendar bei der Regierung in Breslau. Anschließend war er bis 1875 im diplomatischen Dienst und war Legationssekretär in St. Petersburg, Paris, Konstantinopel und Washington. Weiter war er Geschäftsträger in Brüssel und Lissabon und fungierte als Sekretär bei den Friedensverhandlungen in Brüssel und Frankfurt a. M., sowie Hilfsarbeiter im Auswärtigen Amt in Berlin. Er nahm 1875 wegen des gegen den Grafen Harry Arnim eingeleiteten Landesverrats-Prozesses seinen Abschied aus dem Staatsdienst und wurde wegen Parteinahme für den Grafen Harry Arnim in der Presse und Beleidigung des Fürsten Otto von Bismarck zu vier Wochen Gefängnis verurteilt, die er in Prenzlau verbüßte. Als Reserveoffizier im Brandenburgischen Husaren-Regiment (Zieten Nr. 3) machte er die drei Feldzüge 1863/64, 1866 und 1870/71 mit.

Mit dem Kauf der Standesherrschaft Muskau im Jahr 1883 wurde er Großgrundbesitzer. Er setzte die von seinem Vorgänger angestrebte Industrialisierung der Forstbetriebe fort und steigerte die Rentabilität seiner Unternehmen. Standesgemäß wurde er Amtsvorsteher und Ehren-Vorsitzender des Kommunal-Landtages der Oberlausitz und behielt ebenso in Berlin seine gute Reputation. Er veröffentlichte auch eine Publikation über den börsenmäßigen Terminhandel und die Landwirtschaft.

Von 1887 bis 1907 vertrat er als Abgeordneter des aus den Landkreisen Rothenburg (Oberlausitz) und Hoyerswerda bestehenden Wahlkreises 10 im Regierungsbezirk Liegnitz die Deutsche Reichspartei im Deutschen Reichstag. Von 1909 bis 1918 gehörte er dem Preußischen Herrenhaus an.

Arnim-Muskau war Vizepräsident des Alldeutschen Verbandes.

Abstammung

Literatur 
 Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Gräflichen Häuser 1942, A. Zugleich Adelsmatrikel der Deutschen Adelsgenossenschaft, Jg. 115, Justus Perthes, Gotha 1941, S. 24–25. Digitalisat
 Hans Friedrich von Ehrenkrook, Friedrich Wilhelm Euler: Genealogisches Handbuch der Gräflichen Häuser, A, Band II, Band 10 der Gesamtreihe GHdA, C. A. Starke, Glücksburg/Ostsee 1955, S. 20–21. 
 Jasper v. Arnim, Jochen v. Arnim, Gerd-H. Zuchold  u. a.: Das Geschlecht von Arnim. IV, Chronik der Familie im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert. Hrsg. Vorstand des Familienverbandes, In: Deutsches Familienarchiv, Band 137, Degener & Co., Neustadt a. d. Aisch 2002, S. 472–481. ISBN 3-7686-5178-9.

Weblinks 
 
 
 Protokolle des Preußischen Staatsministeriums (Regesten, Acta Borussica (Neue Folge)) Band 8/2 (PDF; 2,3 MB), S. 485 (Personenregister)

Einzelnachweise 

Reichstagsabgeordneter (Deutsches Kaiserreich)
Mitglied des Preußischen Herrenhauses
Preußischer Diplomat
Deutscher Diplomat
Mitglied der Freikonservativen Partei
Person (Bad Muskau)
Corpsstudent (19. Jahrhundert)
Traugott Hermann #ArnimMuskau
Traugott Hermann
Deutscher
Geboren 1839
Gestorben 1919
Mann